

Sigle 
 Moto rettilineo uniforme

Codici 
 MRU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam di Plaisance (Mauritius)
 mru – codice ISO 639-3 della lingua mono (Camerun)

Altro 
 Lingua mru (codice ISO 639-3 mro)